Ballsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ballsen, Dalarna, sjö i Leksands kommun och Vansbro kommun,  (1,36 km²)
Ballsen, Gästrikland, sjö i Hedemora kommun och Hofors kommun,  (37,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn